First & Second é uma compilação dos dois primeiros EPs da banda Baroness, lançado em 2008.

Faixas 
"Tower Falls" - 7:09
"Coeur" - 3:18
"Rise" - 6:30  
"Red Sky" - 5:44
"Son of Sun" - 7:04
"Vision" - 7:32

Integrantes 
 John Dyer Baizley - Vocal, guitarra e arte da capa
 Summer Welch - Baixo
 Tim Loose - Guitarra
 Allen Blickle - Bateria

Álbuns de 2008
Álbuns de heavy metal
Álbuns de metal progressivo
Álbuns de Baroness